Blik kan betrekking hebben op:

Kijken
 een (gerichte) kijk, bijvoorbeeld: een blik werpen op iets, geen blik waardig keuren
gezichtsuitdrukking, bijvoorbeeld: een blik van verstandhouding, een blik op oneindig

Materiaal 
blik (materiaal), dun plaatstaal, door een laagje tin beschermd tegen corrosie
conservenblik, een luchtdicht gesloten blik waarin voedsel wordt bewaard
blikje, een uit blik vervaardigde cilindervormige voorraaddoos met treksluiting voor dranken, met name frisdrank en bier
 een uit blik vervaardigde voorraaddoos met deksel, meestal in cilindervorm, voor verf, lak, lijm, olie en dergelijke
 een bakblik, een vorm voor een taart of cake
stoffer en blik, een handveger en een veegblik
medaille, een klein metalen voorwerp dat uitgereikt wordt als iemand een bijzondere prestatie heeft (in de roeiwereld 'blik' genoemd).

Tijdschrift 
 Blik (tijdschrift), een Vlaams televisie- en showbizzmagazine
 BLIK (tijdschrift), uitgave van het Departement Media- en Cultuurwetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Overig
BLIK (verkeerskunde), afkorting van "Black Spots In Kaart". Ongevallenregistratiesysteem.
 een leerling (student) van de Hogere Zeevaartschool (Maritiem Instituut 'De Ruyter') in Vlissingen.